Parma (stad), een stad in de Italiaanse provincie Emilia-Romagna
 Parma (provincie), een provincie in Italië
 Parma Calcio 1913, een Italiaanse voetbalclub
 Parma (honkbal), een Italiaanse honkbalclub
 hertogdom Parma en Piacenza, een historisch hertogdom
 parmezaanse kaas

In de biologie:
 Parma (geslacht), een vissengeslacht

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Parma (Idaho)
 Parma (Michigan)
 Parma (Missouri)
 Parma (Ohio)
 Parma Heights, Ohio

Personen 
 Lijst van hertogen van Parma
 Alexander Farnese als Nederlandse landvoogd
 Margaretha van Parma, landvoogd